Hernán Videla Lira puede referirse a:

 Hernán Videla Lira empresario industrial, minero y político chileno del Partido Liberal.
 Fundición Hernán Videla Lira, antiguamente conocida como Fundición Nacional de Paipote, es una fundición de cobre chilena, ubicada en la localidad de Paipote, Región de Atacama.